Adrian kan avse:
Adrian – ett mansnamn

Geografi

USA 
 Adrian, Georgia
 Adrian, Michigan
 Adrian, Minnesota
 Adrian, Missouri
 Adrian, Oregon
 Adrian, Texas
 Adrian, Wisconsin

Personer 
 Adrian (kostymtecknare) (1903–1959), amerikansk kostymtecknare
 Adrián (1987–), spansk fotbollsmålvakt